Rand (grens), de grens van een vlak;
In de wiskunde is het de topologie die dit begrip exact maakt in een algemene context, zie rand (topologie); een bijzonder geval doet zich voor in de differentiaaltopologie, zie variëteit met rand;
Zuid-Afrikaanse rand, een munteenheid van Zuid-Afrika;
Rand (numismatiek), een term in de numismatiek;
Rand (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
Rand (plantenziekte), een plantenziekte;
RAND Corporation, een van oorsprong Amerikaanse denktank;
Brusselse Rand, de gemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
personen met achternaam Rand:
Austin L. Rand, een Canadees zoöloog;
Ayn Rand, een Russisch-Amerikaanse schrijfster;